Ипатинга (порт. Ipatinga) — многозначный термин.

 Ипатинга — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Ипатинга (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.

 Ипатинга (футбольный клуб) — бразильский футбольный клуб из города Ипатинга, штат Минас-Жерайс. В 2012—2014 гг был известен как «Бетин».